Alexandre Bolduc, född 26 juni 1985, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Traktor Tjeljabinsk i KHL. Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Vancouver Canucks och Phoenix Coyotes och på lägre nivåer för Manitoba Moose, Portland Pirates och Chicago Wolves i AHL, Bakersfield Condors i ECHL och Huskies de Rouyn-Noranda och Cataractes de Shawinigan i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Bolduc draftades i fjärde rundan i 2003 års draft av St. Louis Blues som 127:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Alexandre Bolduc, Coyotes – Stats – NHL.com
Alexandre Bolduc NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Alexandre Bolduc (b.1985) hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Arizona Coyotes
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Bakersfield Condors (1998–2015)
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Huskies de Rouyn-Noranda
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Idrottare från Montréal
Födda 1985
Levande personer
Män
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare valda av St. Louis Blues i NHL Entry Draft